Bertoloni:
 Antonio Bertoloni (1775, Sarzana – 1869, Bolonha)
 Giuseppe Bertoloni (1804–1879)

 Camponotus bertolonii, uma espécie de inseto do gênero Camponotus